Vibyggerå kyrka kan avse:

 Vibyggerå gamla kyrka.
 Vibyggerå nya kyrka.